Hyrup ist die Bezeichnung verschiedener Orte:

 Hyrup (Øsby Sogn) – ein Ort in Øsby Sogn, Haderslev Kommune
 Hyrup (Bevtoft Sogn) – ein Ort in Bevtoft Sogn, Tønder Kommune
 Hyrup (Stouby Sogn) – ein Ort in Stouby Sogn, Hedensted Kommune
 Hyrup in Südschleswig – der dänische Name einer Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, siehe Hürup